Galesburg (Dakota del Nord)
 Galesburg (Illinois)
 Galesburg (Kansas)
 East Galesburg, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois